Samochin (männlich) bzw. Samochina (weiblich) ist der russische Familienname folgender Personen:  

 Andrei Samochin (* 1985), kasachischer Ringer
 Anna Wladlenowna Samochina (1963–2010), russische Schauspielerin
 Darja Sergejewna Samochina (* 1992), russische Handballspielerin
 Fjodor Iwanowitsch Samochin (1918–1992), sowjetischer Schriftsteller
 Irina Wladimirowna Samochina (* 1971), russische Verlegerin 
 Michail Iwanowitsch Samochin (1902–1998), sowjetischer Generaloberst der Flieger